L'édition 2002 du tournoi de tennis d'Adélaïde se déroule du  au  sur dur en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP International Series. Tim Henman remporte l'épreuve en simple, Wayne Black et Kevin Ullyett celle en double.

Lauréats 
Tim Henman remporte le  en simple de sa carrière en battant en finale Mark Philippoussis. Il s'agit du  et  sur dur en carrière du Britannique. Il s'impose pour la  à Adélaïde, soulevant ainsi son seul trophée de la saison.

En double, la paire zimbabwéenne Wayne Black - Kevin Ullyett remporte son  titre en battant en finale les jumeaux américains Bob et Mike Bryan. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Adélaïde
 Saison 2002 de l'ATP
 Tournois ATP International Series

Liens externes

Navigation 

ATP 2002
Tennis masculin en 2002
Tennis en Australie en 2002
Sport en décembre 2001
Tennis en janvier 2002